О́льтен () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Ольтен.

Округ входит в кантон Золотурн. Занимает площадь 80,60 км². Население 50 175 чел. Официальный код — 1108.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

округа кантона Золотурн